Санавбер-хатун (1616-1677) — наложниця османського султана Мурада IV.

Біографія 
Санавбер народилася в Боснії, дочка Абдюлменнана. Одна з вихованок Кесем Султан. Була подарована Султану Мураду в 1628 г. Дилявер-хатун, яка була старшою сестрою Санавбер, був подарований особняк в Чукюрхісаре. Після смерті Мурада Санавбер переїхала в той особняк, де і померла. Родич Санавбер-хатун Ісмаїл Паша одружився з дочкою Ібрагіма I Атіке Султан.

В культурі 
В турецькому телесеріалі «Величне століття: Нова володарка » роль Санавбер  виконує Сезгі Сена Акай